E12:
  — автомобильная дорога европейской маршрутной сети.
 E12 — ряд номиналов радиодеталей.
 E12 — цоколь Эдисона диаметром 12 мм.
 E12 — код австралийской астрономической обсерватории Обзор Сайдинг-Спринг.
 BMW E12 — семейство седанов среднего класса.